La FIBA EuroCup femenina o Eurocopa femenina de basquetbol és una competició de bàsquet europea per a clubs femenins organitzada per la FIBA. És la segona competició europea femenina en importància després de l'Eurolliga de bàsquet femenina.

El campionat s'inicià l'any 2003 en substitució de la Copa Ronchetti.

Historial

Palmarés

Referències 

Competicions de bàsquet europees
Competicions de bàsquet femenines